

Història 
 Els Medes eren un poble de l'Iran antic, veí dels Perses ;
 Guerra de Babilònia i dels Medes contre Assíria
 Médus, roi des Mèdes (Medus, rei dels Medes) és una òpera del compositor francès barroc François Bouvard.

Toponímia 
 Mede és un municipi italià de la província de Pavia a la regió de Lombardia a Itàlia ;
 La Mède en occità Meda és un riu occità a la Vauclusa
 La Mède, en occità La Meda és un raval del municipi occità de Castèunòu dau Martegue.

Patrònim 
 Petra Mede (1970-), humorista i animadora de la televisió de Suècia.